Стулов — фамилия; имеет женскую форму Стулова.
 
 Стулов, Егор Семёнович (1777—1823) — партизан.
 Стулов, Иван Андреевич (1904—1964) — советский военный и партийный деятель.
 Стулов, Юрий Евгеньевич (1936 — начало 1980-х) — советский футболист, тренер.

 Стулова, Екатерина Николаевна (род. 1977) — российская актриса. См. также 
 Стулово